Moresby Island kan syfta på följande platser:

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Moresby Island, ö i atollen Peros Banhos,

Kanada 

 Moresby Island (Gulf Islands), ö i British Columbia, 
 Moresby Island (Haida Gwaii), ö i British Columbia,